Нусдорф може бити:

 Нусдорф ам Ин, општина у округу Розенхајм, у њемачкој покрајини Баварска.
 Нусдорф (Кимгау)